Zacharo kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Zacharo, kommun, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Zacháro, kommunhuvudort, Västra Grekland, Nomós Ileías,